Saranac è un toponimo degli Stati Uniti d'America che può riferirsi a:

 Saranac – fiume dello stato di New York
 Saranac – lago dello stato di New York

Località 
 Saranac – località (village) della Contea di Ionia, Michigan
 Saranac – comune (town) della Contea di Clinton, New York
 Saranac Lake – località (village) della Contea di Clinton, New York

Altro 

 USS Saranac – nome di diverse unità della United States Navy